Attualmente allena la prima squadra femminile dello Sport Center Parma, militante in serie B.

Voci correlate
 Pallanuoto ai Giochi della XXVII Olimpiade

Collegamenti esterni

Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per la Russia